

Алма — гора (2510 м) у хребті Ту Тумбс (), що в Південних Альпах, Південний острів, регіон Кентербері.

Алма — місто, штат Арканзас
 Алма — місто, штат Колорадо
 Алма — місто, штат Джорджія
 Алма — місто, штат Канзас
 Алма — місто, штат Мічиган
 Алма — місто, штат Міссурі
 Алма — місто, штат Небраска
 Алма — місто, штат Нью-Йорк
 Алма — місто, штат Техас
 Алма — місто, штат Вісконсин
 Алма — місто в окрузі Баффало, штат Вісконсин
 Алма — місто в окрузі Джексон, штат Вісконсин
 Алма — селище, штат Іллінойс

Див. також 
 Альма (значення)
 Альма